Гранха Сан Худас има више значења:

 Гранха Сан Худас (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Сан Худас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику